Andares es un centro comercial en Zapopan, Jalisco, México, en la zona metropolitana de Guadalajara.  Es un centro comercial exterior e interior y está localizado en el corazón de la ciudad.  Abrió sus puertas el 19 de noviembre de 2008 teniendo como tiendas ancla a Palacio de Hierro y Liverpool. El proyecto estuvo desarrollado por DMI (Desarrolladora Mexicana de Inmuebles). Andares es uno de los proyectos de uso mixto más grandes en Latinoamérica, compuesto por áreas minoristas múltiples, 4 edificios de oficina, 2 edificios residenciales y un hotel.

Andares es un exclusivo complejo de 300 millones de dólares, el cual cuenta con algunas de las marcas de lujo más conocidas tales como Louis Vuitton, Burberry, Dolce & Gabbana, Dior, Salvatore Ferragamo, Swarovski, Boss, y Lacoste entre otros. Andares cuenta con un hotel Hyatt Regency, residencias de lujo diseñadas por el arquitecto mexicano Javier Sordo Madaleno, así como agencias de autos de Ferrari y Maserati.

Enlaces externos 

 Andares Lujo

Zapopan